Варбургия () — род деревянистых растений семейства .

Род назван в честь немецкого ботаника Отто Варбурга.

Ареал 
Произрастает в восточной и южной Африке.

Ботаническое описание 
Вечнозелёные деревья, достигающие высоты 10–24 метра, с блестящими листьями.

Применение 
Все четыре вида имеют лекарственное применение. Сообщалось, что экстракты Warburgia ugandensis проявляют некоторые противомалярийные, противогрибковые и антибактериальные свойства in vitro или на животных моделях.

Листья вида Warburgia salutaris используются для придания острого вкуса еде и чаю. Горький вкус коры и листьев дерева обусловлен присутствием иридоидов. Ароматная, маслянистая, желтоватая древесина используется для приготовления дров.

Традиционная медицина 
Warburgia salutaris используется в медицине народом масаи для лечения малярии. Его используют в качестве нюхательного табака или курят при респираторных заболеваниях, таких как простуда и кашель. Высушенную кору жуют, а сок проглатывают, таким образом, действуя как средство от болей в животе, запоров, кашля, лихорадки, зубной боли, мышечных болей, слабости в суставах и общих болей в теле.

Виды 
Род включает 4 вида:

Примечания

Литература 
 

Канелловые
Флора Африки
Таксоны растений, названные в честь людей